Mandrákion kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Mandráki (kommunhuvudort), Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 
 Mandráki (ort), Mellersta Makedonien, Nomós Serrón, 

Robotskapade Greklandförgreningar